Quarto (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Napels
Quarto (cognomen), een cognomen
Quarto (papierformaat), een formaat van een vel papier
Quarto d'Altino, een gemeente in de Italiaanse provincie Venetië
Quarto (bordspel), een bordspel

Zie ook 
Bad quarto, in verband met het werk van Shakespeare